Halla är ett släkte av ringmaskar. Halla ingår i familjen Oenonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar